Residency steht für:
 Residency, Programm für einen Artist in Residence
 Residency (Britisch-Indien), Bezirk eines Residenten in Britisch-Indien
 eine drei- bis siebenjährige Weiterbildungsphase für US-amerikanische Ärzte, vergleichbar der Assistenzarztzeit in Deutschland
 eine dreijährige Weiterbildungsphase für Veterinärmediziner auf dem Weg zum Diplomate des European Board of Veterinary Specialisation